Xinying kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinying (socken i Kina, Chongqing), 
 Xinying (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar